Beřkovice, auch Berschkowitz bezeichnet
Dolní Beřkovice, Gemeinde im Okres Mělník, Tschechien
Horní Beřkovice, Gemeinde im Okres Litoměřice, Tschechien
das Adelsgeschlecht der Berschkowitz von Šebířov, siehe Beřkovský ze Šebířova